Maryland, een staat in de Verenigde Staten
 Maryland (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Newham
 Maryland (county), een county in het uiterste zuidoosten van Liberia
 Station Maryland, een spoorwegstation van National Rail in Newham
 Nationaal park Maryland, een nationaal park in het noordoosten van de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Maryland (1940), een film van Henry King
 Maryland (2015), een film van Alice Winocour